Trois navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Orzeł (en polonais : « aigle ») :

 Le , un sous-marin navire de tête de la  construite durant l'Entre-deux-guerres, mis en service en 1939 et perdu en 1940 ;
 Le , un sous-marin de  mis en service en 1962 et désarmé en 1983 ;
 Le , un sous-marin de  commandé par la marine polonaise en 1986 et actuellement en service dans la 3e flottille.

Notes et références